Павел Тутковский:
 Тутковский, Павел Аполлонович (1858—1930) — российский геолог и географ, педагог.
 Тутковский, Павел Павлович (1889—1959) — российский писатель и композитор.